Аранча Санчес Вікаріо була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки у чвертьфіналі її перемогла Бренда Шульц.

Штеффі Граф виграла титул, перемігши у фіналі Наташу Звєрєву з рахунком 4–6, 6–1, 6–2.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Всі 32 сіяні тенісистки виходять без боротьби в друге коло.

  Штеффі Граф (переможниця)
  Аранча Санчес Вікаріо (чвертьфінал)
  Габріела Сабатіні (чвертьфінал)
  Яна Новотна (чвертьфінал)
  Кіміко Дате (чвертьфінал)
 n/a
  Ліндсі Девенпорт (півфінал)
  Аманда Кетцер (4-те коло)
  Наташа Звєрєва (фінал)
  Зіна Гаррісон-Джексон (4-те коло)
  Гелена Сукова (2-ге коло)
  Наталі Тозья (4-те коло)
  Юдіт Візнер (3-тє коло)
  Лорі Макніл (4-те коло)
  Наталія Медведєва (2-ге коло)
  Катарина Малеєва (3-тє коло)
  Патті Фендік (3-тє коло)
  Наоко Савамацу (4-те коло)
  Лейла Месхі (4-те коло)
  Емі Фрейзер (4-те коло)
  Яюк Басукі (2-ге коло)
  Жюлі Алар (2-ге коло)
  Бренда Шульц (півфінал)
  Чанда Рубін (3-тє коло)
  Джинджер Гелгесон (3-тє коло)
  Майке Бабель (3-тє коло)
  Міріам Ореманс (2-ге коло)
  Патрісія Гі (3-тє коло)
  Флоренсія Лабат (4-те коло)
  Стефані Роттьєр (2-ге коло)
  Мередіт Макґрат (3-тє коло)
  Маріанн Вердел (3-тє коло)

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Нижня половина

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Посилання 
 Lipton Championships 1994 Draw 

Жінки, одиночний розряд
Lipton Championships, жінки, одиночний розряд